

Узунколь — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Узунколь — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Узунколь — село, Узункольський район, Костанайська область

Див. також 
 Узинколь
 Узункол
 Узункольське